Вади́м Филимо́нов: Филимонов, Вадим Владимирович (род. 1990) — российский биатлонист.
 Филимонов, Вадим Донатович (1931—2022) — российский политик.
 Филимонов, Вадим Иванович (род. 1947) — русский художник, фотограф и прозаик.